Sé (Angra do Heroísmo)
Sé (Braga)
Sé (Bragança)
Sé (district van São Paulo)
Sé (Faro)
Sé (Funchal)
Sé (Guarda)
Sé (Hongarije)
Sé (Lamego)
Sé (Lissabon)
Sé (onderprefectuur van São Paulo)
Sé (Portalegre)
Sé (Porto)